Альмир Веладжич (; род. 22 августа 1981 года, Ливно, СР Босния и Герцеговина, Югославия) — немецкий тяжелоатлет боснийского происхождения, выступающий в весовой категории свыше 105 кг. Участник трёх Олимпийских игр (2008, 2012, 2016), призёр чемпионатов Европы, трёхкратный чемпион Германии.

Биография 
Альмир Веладжич родился 22 августа 1981 года в Ливно, Югославия. В возрасте 11 лет переехал в Германию с матерью и тремя братьями. Тяжелой атлетикой начал заниматься в 1992 году в клубе «AC Kaufbeuren». С 2009 года выступает за клуб «AV 03 Speyer». Отучился на автомеханика и более 15 лет прослужил в бундесвере, носит звание «гаупт-фельдфебель»

В 2000 году принял гражданство Германии и стал выступать за сборную команду страны. Многократный чемпион Германии в весовой категории свыше 105 кг.

На чемпионате мира 2018 года в Ашхабаде получил тяжёлую травму локтя во время первого упражнения.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Альмир Веладжич  на сайте IWF
 Gewichtheber Almir Velagic: "Ich bin immer aufs Ganze gegangen" 

Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Тренеры по тяжёлой атлетике
Тренеры Германии
Иммигранты Германии
Военные Германии